Ру́бановка () — село в Великолепетихском районе Херсонской области Украины.

История 

Село основано в 1798 году казаком Рубаном.

В 20-е годы в селе были образованы три колхоза: «Шлях Ленина» — 9306 га сельскохозяйственных угодий, «Червоный Жовтень» — 7774 га, «им. XIX съезда партии» — 5637 га. В настоящее время они преобразованы в товарищества собственников земли.

В 2022 году, во время вторжения России на Украину, село было захвачено. На данный момент находится под оккупацией ВС РФ.

Инфраструктура 

Имеются две школы на 700 учеников. Участковая больница на десяток коек, скорая помощь, фельдшерский пункт в селе Весёлом. Три детских сада на 150 мест. АТС на 300 номеров. Установлена вышка операторов мобильной связи.

Транспорт 

Добраться можно автобусом из Херсона.

Население 

Население по переписи 2001 года составляло 3927 человек. Почтовый индекс — 74531. Телефонный код — 5543. Код КОАТУУ — 6521285501.

Известные уроженцы 
 Гридасов, Дмитрий Тихонович — Герой Советского Союза.
 Загной, Владимир Карпович — Герой Советского Союза.

Местный совет 
74531, Херсонская обл., Великолепетихский р-н, с. Рубановка, ул. Независимости, 4

Примечания

Ссылки 
 Рубановка на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Великолепетихского района